Bahía Mansa puede referirse a las siguientes localizaciones:

 Bahía Mansa, bahía en las cercanías de Osorno, Chile.
 Bahía Mansa, playa del lago Nahuel Huapi, cerca de Villa La Angostura, Argentina.
 Bahía Mansa, bahía  en la que estaba asentado el Puerto del Hambre, primer asentamiento español en el Estrecho de Magallanes.